Fågelskrämman eller Scarecrow kan syfta på:

 Scarecrow (seriefigur) – en superskurk från DC Comics, en av Batmans fiender
 Fågelskrämman (film) – en amerikansk film från 1973 i regi av Jerry Schatzberg, med Gene Hackman och Al Pacino
 Scarecrow (musikalbum) – ett musikalbum från 1985 av John Cougar Mellencamp
 Fågelskrämman (roman) – en roman från 2009 av Michael Connelly
 Scarecrow Press – ett bokförlag i Lanham i Maryland